Bystrycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie wińkowieckim
 Bystrycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim